Il doppio del torneo di tennis Torneo Tirreno Power 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Stephanie Vogt e Renata Voráčová che hanno battuto in finale Paula Kania e Magda Linette 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Paula Kania /  Magda Linette (finale)
 Stephanie Vogt /  Renata Voráčová (Campionesse)

 Elena Bogdan /  Cristina Dinu (semifinali)
 Alizé Lim /  Aleksandrina Najdenova (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torneo Tirreno Power 2013